Ariston van Chios, een Grieks stoïcijns filosoof
 Ariston (Plato), de vader van de Griekse filosoof Plato
 Ariston van Sparta, een Spartaanse koning
 Ariston-theater, een theaterzaal in de Italiaanse stad San Remo 
 Ariston (volleybalclub), een volleybalclub uit Delft
 Ariston (geslacht), een spinnengeslacht
 v.v. Ariston'80, studentenvoetbal club uit Delft